В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Гелена Анліот і Гелле Віраг виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Геллквіст і Шейла Макінерні 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Лора Дюпонт /  Шерон Волш-Піт (1-ше коло)

 Кріс О'Ніл /  Пем Вайткросс (1-ше коло)
 Кеті Мей-Тічер-Пейбен /  Бетсі Нагелсен (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships